Voroshilovskiy Rayon kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Saviecki rajon, rajon (distrikt), Minsks stad,

Kazakstan 

 Ūl'yanov Aūdany, distrikt, Qaraghandy, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar